Il doppio del Grand Prix de Tennis de Lyon 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Wayne Black e Kevin Ullyett erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 1º turno contro Arnaud Clément e Sébastien Grosjean.

Jonathan Erlich e Andy Ram hanno battuto in finale 6–1, 6–3 Julien Benneteau e Nicolas Mahut.

Teste di serie
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (primo turno)
 Michaël Llodra /  Fabrice Santoro (semifinali)
 Gastón Etlis /  Martín Rodríguez (quarti di finale)
 Wayne Black /  Kevin Ullyett (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Grand Prix de Tennis de Lyon 2003
ATP Tour 2003